Макајо има више значења:

 Макајо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Макајо (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику